Maps eller MAPS kan syfta på:

 MAPS – en amerikansk organisation, se Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies
 Maps – låt av Yeah Yeah Yeah på albumet "Fever to Tell" 2003
 Bing Maps – en webbläsarbaserad virtuell jordglob
 Google Maps – en kartbilds- och satellitfototjänst från Google